Rue Duphot à Lyon.
 Rue Duphot à Paris.